TED eller Ted kan have flere betydninger: 

 Thisted Lufthavn har IATA-lufthavnskoden TED.
 TED – akronym for en non-profit organisation, der har til formål at dele gode idéer frit.
 Transferred electron device – (Gunn-diode)
 Ted - komediefilm fra 2012 med Mark Wahlberg

Se også 
 Ted (uden majuskler) kan være en forkortet form af Theodor, Edwin eller Edward.